En zoologie, le terme ovin peut se rapporter :
 à l'espèce Ovis aries : le mouton ;
 et au taxon supérieur suivant : le genre Ovis, comprenant la plupart des mouflons.

Voir aussi 

 Élevage ovin ;
 Ovis ;
 Mouton ;
 Mouton (homonymie).